Warrior () — второй студийный альбом американской певицы Кеши, вышедший в 30 ноября 2012 года на лейбле Kemosabe, отделении компании RCA. Диск является тематическим продолжением дебютного альбома певицы Animal и его переиздания Cannibal. Работа над материалом для альбома велась с 2011 года до августа 2012 года. Звучание диска охватывает жанры поп, EDM, хип-хоп, с ощутимым влиянием рок-музыки. 

Продюсерами альбома выступили Dr. Luke, Max Martin, Shellback, Ammo и Benny Blanco. В создании альбома также приняли участие рок-музыкант Игги Поп, барабанщик Патрик Карни (The Black Keys), рок-группа The Flaming Lips и мама Кеши Пиб Себерт.
Warrior получил положительные отзывы от критиков, которые высоко оценили влияние рок-музыки и тексты песен. Альбом достиг шестой позиции в американском хит-параде Billboard 200, а также попал в чарты Великобритании, Австралии, Бельгии, Ирландии, Новой Зеландии и Испании.

Первым синглом из Warrior была выпущена песня «Die Young». Сингл стал коммерчески успешным, достигнув 2 позиции в американском чарте Billboard Hot 100, а также достиг высоких позиций в чартах Великобритании, Австралии, Бразилии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии и Шотландии. Второй сингл «C’Mon» достиг 27-й позиции в Hot 100. Третий сингл, «Crazy Kids», достиг 40-й позиции в Hot 100 и получил поддержку в виде ремиксов от рэперов will.i.am и Juicy J. В дополнению к альбому был выпущен акустический мини-альбом, Deconstructed, в который вошли перезаписанные версии четырёх песен Кеши и кавер версия песни Долли Пертон «Old Flames Can’t Hold a Candle to You». В поддержу альбома, певица отправилась в совместный концертный тур с рэпером Питбулем — North American Tour 2013, и в свой второй сольный тур — Warrior.

Предыстория и запись 
В 2010 году в интервью для MTV, Кеша рассказала, что её второй альбом будет отличатся от её первого, в частности отметив, что он будет отражать её рост как исполнителя.
Певица начала писать песни для нового альбома во время своего первого мирового тура Get Sleazy Tour в 2011 году, но полноценная работа над ним не началась, пока не завершилось турне.
В 2011 году Кеша на время отвлеклась от музыки для участия в других проектах. Певица вступила в организацию Humane Society, стала их глобальным послом, и сняла документальный фильм для канала National Geographic Channel. Кеша начала записывать альбом в 2011 году, после своего путешествия.
В феврале 2012 года в интервью для журнала Glamour Кеша сказала, что берёт уроки игры на гитаре и планирует включить гитарное звучание в новый альбом.

Кеша работала с Лукашем Готвальдом и Максом Мартином над некоторыми треками для альбома. Так же она выразила желание о сотрудничестве с дуэтом Dust Brothers, которые работали с Rolling Stones, Beastie Boys и Beck. Друг Кеши Пол Николс был назван возможным участником создания альбома. Однако это сотрудничество не произошло. Согласно информации MTV, Кеша и Dr.Luke вошли в студию для записи альбома в январе 2012 года. Уэйн Койн из группы The Flaming Lips, впервые выразил желание поработать с Кешей в январе 2012 года. В феврале The Flaming Lips и Кеша записали песню «2012», которая вошла в альбом The Flaming Lips and Heady Fwends.
Уэйн Койн принял участие в записи композиции «You Control My Heart». В общей сложности Кеша и Койн создали семь треков. В марте 2012 года через свой аккаунт в Twitter сообщила, что в записи альбома принял участие Benny Blanco. В студии звукозаписи они создали трек в стиле «cock-pop». Этим треком является песня «Thinking of You».

В марте 2011 года, в интервью для Beatweek Magazine, Кеша сказала, что уже придумала название для нового альбома, обозначив его как «мираж на горизонте». Однако в мае 2012 года для журнала Billboard Кеша сообщила, что альбом ещё не получил названия.
В середине апреля в журнале Billboard появилась статья, что шотландский диджей Кельвин Харрис участвует в записи материала для альбома, но над какими именно композициями работал Харрис не указывалось.
С 18 сентября певица через свою страницу в социальной сети Twitter начала выкладывать фотографии букв, которые предположительно составляли название альбома. Позже это было подтверждено, когда стало известно название и треклист альбома.

Кеша объяснила, что она черпала своё вдохновение во время гастрольного тура.
Изначально альбом мог выйти в конце 2011 года, но перенос даты выхода альбома произошёл потому, что Кеша хотела добавить в поп-музыку больше рок-звучания. Также выход альбома был намечен на май 2012 года, но в дальнейшем был перенесен на 4 декабря 2012 года.

На создание альбома Кешу вдохновили исполнители 1970-х годов, такие как: Led Zeppelin, AC/DC, Игги Поп.

Музыка и лирика 
В отличие от дебютного альбома, Warrior содержит рок-композиции, вдохновленные музыкой 1970-х годов. Песня «Supernatural» содержит элементы стиля дабстэп, а лирика повествует о сексуальном опыте с призраком.
На создание трека «Dirty Love» Кешу вдохновило творчество Игги Попа, песня представляет собой сплав гаражного рока и панк-рока. Композиции «Warrior» и «Crazy Kids» записаны в стиле электро-хаус. «Only Wanna Dance With You» и «Gold Trans Am» представлены в стиле электро-рок. Кантри-рок-песня «Wonderland» повествует о мечте вернутся в детство.

Отзывы и критика 

Альбом Warrior получил положительные отзывы от критиков. На сайте Metacritic альбом получил 71 балл и 100, основываясь на 18 отзывах от критиков. Мелисса Мерц из Entertainment Weekly дала альбому положительную оценку. Drowned in Sound оценил альбом в восемь баллов из десяти возможных, добавив: «Warrior не скучен и интересен. Во многих композициях непредсказуем».
Ник Левин из BBC Music также положительно оценил альбом. В рецензии он написал: «Кеша смогла хранить своё звучание, расширив его и создав приятный альбом».

Коммерческий успех 
Warrior дебютировал на 6 месте в Billboard 200, с продажами в 85 000 проданных копий. Также заглавный трек «Warrior» и песня «Thinking of You», достигли вошли в Bubbling Under Hot 100 на 25 и 14 места соответственно. В Великобритании Warrior стартовал с 66 позиции с объёмом продаж 5525 копий. Через неделю он выбыл из чарта, а на следующей недели вернулся на 60 место.

Синглы 
Первым синглом из альбома стала песня «Die Young», релиз сингла состоялся 25 сентября. Авторами песни выступили Кеша, Лукаш Готвальд, Бенджамин Benny Blanco Левин, Henry Walter и Nate Ruess из группы Fun. Первое 35 секундное видео-превью, было выложено Кешей на её канале на YouTube 12 сентября 2012 года. Второе 29 секундное видео-превью было выложено на том же канале 17 сентября 2012 года. Релиз песни в Европе состоялся 18 ноября 2012 года, а в Великобритании 25 ноября 2012 года. «Die Young» стал международным хитом, достигнув второго места в Billboard Hot 100. Продажи сингла и ротации на радио упали после трагедии в школе Сэнди-Хук.

Песня «C’Mon» которая изначально была издана в качестве промосингла 16 ноября 2012. В декабре Кеша объявила, что «C’Mon» станет вторым синглом. Официальный релиз песни состоялся на радио 7 января 2013 года.Трек достиг 27 позиции в американском чарте синглов Billboard Hot 100. В Британском чарте песня не достигла сорока лучших песен. Официальное лирикс-видео на песню было выпущено 7 декабря 2012 года.

«Crazy Kids» выбрана третьим синглом из альбома. Было принято решение издать синглом ремикс-версию трека, записанную с will.i.am, релиз которого состоялся 29 апреля и 7 мая 2013 года. Для цифровой загрузки трек стал доступен 30 апреля 2013 года. Существует также ещё два официальных ремикса, записанных с рэперами Pitbull и Juicy J. Версия с Juicy J вышла на радио и стала доступна для цифровой загрузки 21 мая 2013 года. В Hot 100 сингл достиг 40-й позиции.

Список композиций 

 Все бонус-треки японского лимитированного издания имеют пометку «Deconstructed Mix».

Хит-парады

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Релиз

Примечания 

Альбомы Кеши
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко
Альбомы RCA Records
Альбомы, спродюсированные Shellback
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke
Альбомы, спродюсированные Cirkut